Nahe kan henvise til:

 Nahe, Holsten – by og en kommune i Kreis Segeberg
 Nahe, Schleuse – flod i Thüringer Wald
 Nahe (flod) – flod i den tyske delstat Rheinland-Pfalz og en af Rhinens bifloder